Die Mauritius Open 2004 waren ein Tennisturnier, das vom 29. November bis 5. Dezember 2004 in Mauritius stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 303 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 312 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 303 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Mauritius